Nepomuk es un pueblo situado en la región de Pilsen, en la República Checa. Es especialmente conocido por ser el pueblo natal de San Juan Nepomuceno.

Nepomuk también puede referirse a:
 Nepomuk, un nombre masculino alemán que a menudo forma parte del nombre compuesto Johann Nepomuk;
 Nepomuceno, un nombre masculino, o también un apellido; como nombre, a menudo forma parte del nombre compuesto Juan Nepomuceno;
 NEPOMUK, una especificación de software libre.